Klaus Fischer (indoloog) (1919 - 1993), Duits kunsthistoricus en indoloog;
Klaus Fischer (voetballer) (1949), Duits voetballer.